L'équipe féminine de basket-ball du Reyer Venise ;
 L'équipe masculine de basket-ball du Reyer Venise.